Rainha Sangay Choden do Butão (Nobgang, Punakha, Butão; 11 de maio de 1963) é a quarta esposa do rei Jigme Singye Wangchuck, o quarto rei do Butão, que é casado com quatro irmãs, todas elas tem o direito de serem chamadas de rainha.

Ela foi educada na St. Joseph Convent, Kalimpong, e Escola de St. Helen, Kurseong, Índia.

Biografia 
As outras três esposas e rainhas, todas as irmãs de Sangay Choden, são:

Sua Majestade a rainha Dorji Wangmo.

Sua Majestade a rainha Tshering Yangdon, mãe do rei Jigme Khesar Namgyal Wangchuck.

Sua Majestade a rainha Tshering Pem.

Ela e o rei Jigme Singye Wangchuck, tem dois filhos:

Sua Alteza Real Príncipe Dasho Khamsum Singye Wangchuck (nascido em 6 de outubro de 1985).

Sua Alteza Real Princesa Ashi Euphelma Choden Wangchuck (nascida em 6 de junho de 1993).

Sangay Choden é particularmente interessada em promover as artes no Butão e defendendo rica herança cultural do país. Ela é o patrona do Museu Têxtil do Thimphu, Butão, no qual ela ajudou a criar em 2001.

Patrona 
 Patrona Real da Textile Museum Butão.
 Presidente do Real Têxtil Academy do Butão.

Honras

Honras nacionais 
 : Medalha Comemorativa do jubileu de prata do rei Jigme Singye (02/06/1999).
 : Medalha de Investidura do rei Jigme Khesar (06/11/2008).
 : Medalha Comemorativa do 60º Aniversário do Rei Jigme Singye (11/11/2015).

Honras estrangeiras 
 :
  Prêmio de População das Nações Unidas (categoria individual, 10 de dezembro de 2020).

Genealogia

Referências 

|}

Dinastia Wangchuck